Westerich ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Westerich (1904–1991), Hamburger Kaufmann
 Thomas Westerich (1879–1953), deutscher Schriftsteller